Ке́лси Эли́забет Рок (; ) — канадская кёрлингистка. Скип и четвёртый в команде Канады на зимней Универсиаде 2017. Дважды .

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 Зимние Универсиады: золото (2017).
 : золото (, ).
 : золото (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Келси — троюродная сестра знаменитого канадского кёрлингиста Марселя Рока, неоднократного чемпиона мира и Канады.

Студентка Университета Альберты.

Примечания

Ссылки 
 
 Team Kelsey Rocque — Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Призёры Универсиад в кёрлинге